Австрийская Бундеслига 2000/2001 () — 89-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 4 июля 2000 года и закончился 24 мая 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 2000/2001 на официальном сайте лиги 
Сезон 2000/2001 на rsssf.com 

2000/2001
Спорт в Австрии в 2000 году
Спорт в Австрии в 2001 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001